Famille de La Villéon, famille subsistante de la noblesse française originaire de Bretagne.
 Emmanuel de La Villéon (1858-1944), artiste-peintre français ;
 Jean Baptiste François de La Villéon (1740-1820), seigneur du Frescheclos dans les Côtes-d'Armor, vice-amiral français ;
 Toussaint Léonard de La Villéon (1746-1795), militaire français ;
 Musée Emmanuel-de-la-Villéon, musée situé à Fougères, dans le département d'Ille-et-Vilaine ;
 Éliane Petit de La Villéon (1910-1969), artiste peintre, graveur et sculptrice française.